4 miejscowości w Słowenii:
 Cesta – miejscowość w gminie Ajdovščina
 Cesta – miejscowość w gminie Krško
 Cesta – miejscowość w gminie Trebnje
 Cesta – miejscowość w gminie Kočevje
 Cesta – miejscowość w gminie Dobrepolje